Lambermont (gebouw), ambtswoning van de eerste minister van België.
Lambermont (Luik), een stadsdeel en deelgemeente Verviers in de Belgische provincie Luik.
Lambermont (Luxemburg), een plaats in de deelgemeente Muno van Florenville in de Belgische provincie Luxemburg.
Lambermontakkoorden, de politieke akkoorden rond de vijfde staatshervorming van België.

naar de volgende personen:
 Auguste Lambermont, baron en minister van Staat in België
 Jean Lambermont en Bonaventure Dawans, de kluizenaars van Ensival (België)